Schlangenwurz kann bedeuten:

die Pflanzengattung Rauvolfia, siehe Schlangenwurz (Gattung)
die Pflanzenart Calla palustris, siehe Drachenwurz
die Pflanzenart Dracunculus vulgaris, siehe Gemeine Drachenwurz
die Pflanzenart Persicaria bistorta, siehe Schlangen-Knöterich